El término Roda puede referirse a:

Deporte 

Roda JC, un club de fútbol de los Países Bajos.
La Roda Club de Fútbol, equipo de fútbol español del municipio de La Roda, Albacete, Castilla-La Mancha, España.
Práctica de la Capoeira.

Lugares
La Roda, municipio de la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España.
Masías de Roda (oficialmente y en catalán Les Masies de Roda), municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña, España.
Roda de Bará (oficialmente y en catalán Roda de Barà), municipio de la comarca catalana del Tarragonés, en la provincia de Tarragona, en España.
Roda de Eresma, municipio de la provincia de Segovia en Castilla y León, España.

Roda de Isábena, localidad de la comarca de Ribagorza, (Aragón, España).  Ex sede episcopal y antigua capital del Condado de Ribagorza.
Roda de Ter, localidad de la comarca de Osona, (Barcelona, Cataluña, España).
Muro de Roda, pueblo fortificado (hoy deshabitado) perteneciente al municipio oscense de La Fueva en Huesca, Aragón, España.
Isla Roda (en árabe:جزيرة الروضة Gezīret er-Rōdah y Al Manyal ar-Rawdah) es una isla situada a orillas del Río Nilo en el centro de El Cairo, Egipto.
Sierra de Muro de Roda es una serrado de Aragón (España), en la comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca.
La Puebla de Roda, es la capital del municipio de Isábena, en la comarca de la Ribagorza, en la provincia de Huesca, Aragón, España.
Playa de la Roda es una playa de bolos del municipio de Altea en la provincia de Alicante (España).
El Recinto amurallado de Muro de Roda se halla en el municipio de La Fueva, comarca de Sobrarbe, provincia de Huesca, Aragón, España.
Roda de Mieza fue una subdivisión del Partido de Ledesma en el Antiguo Régimen.
Estación de Roda de Barà, estación de la línea Roda de Barà - Reus de ferrocarril, en Tarragona, Cataluña, España.
Estación de Roda de Mar, estación de la línea Roda de Barà - Reus de ferrocarril.
Estación de Bac de Roda es una estación de la línea 2 del Metro de Barcelona situada en el distrito de Sant Martí de Barcelona, Cataluña, España.
Estación de La Roda de Albacete, es una estación ferroviaria situada en el municipio español de La Roda en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha, España.
Línea Roda de Barà-Reus, línea 234 de Adif, es una línea de ferrocarril de ancho ibérico, cuyo recorrido se ubica íntegramente en Cataluña (España).
Autopista Ocaña-La Roda, autopista española que une las localidades de Ocaña (Toledo) y de La Roda (Albacete).

Lugares (Sacros) 

 Catedral de Roda. Catedral de la localidad de Roda de Isábena.
 Catedral de San Vicente de Roda de Isábena, catedral románica española en Roda de Isábena en la provincia de Huesca, Aragón, España.
 Iglesia de Santa Helena de Roda, catedral situada en el despoblado de Santa Creu de Rodes, muy próximo al monasterio de San Pedro de Roda, en el municipio del Puerto de la Selva, Gerona, España.
 Monasterio de San Pedro de Roda, monasterio en el Puerto de la Selva en la provincia de Gerona de Cataluña (España).
Obispado de Roda, fue una sede episcopal aragonesa que fue establecida en el  en la catedral de San Vicente de Roda de Isábena.

Personas
Ramón de Roda, de Ribagorza, de Barbastro o Ramón del Monte (1067-1126) fue un obispo de Roda-Barbastro.
Salomón de Roda (? - 1097) fue obispo de Roda.
Poncio de Roda (?-1104), fue obispo de Roda-Barbastro (1097-1104). Es venerado como santo por la iglesia católica.
Pedro de Roda fue obispo de Pamplona, Navarra, España entre 1083 y 1115.
Goçalbo de Roda fue un personaje que vivió en la ciudad de Valencia (España) durante el .
Manuel de Roda y Arrieta póstumo marqués de Roda, (1708-1782) fue un político y hombre de Estado español de la Ilustración, principal promotor de la expulsión de los jesuitas del Reino de España en 1767.
Tomás de Roda y Rodríguez, (1779-1858). Fue un religioso, español, obispo de Menorca, obispo de Jaén.
Juan Antonio Roda (1921-2003) fue un pintor colombo-español.
Miguel de Roda y Roda (1808-1865) fue un político español del partido progresista.
Gabriel Puig Roda (1865-1919), fue un pintor costumbrista español.
Federico Martínez Roda (1950-), historiador y escritor español, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana.
Fernando de Roda Frías, sindicalista español, Jefe de la Obra Sindical de Formación Profesional; procurador en Cortes durante la primera legislatura del período franquista.
Luis Elcacho Roda (1964-), entrenador de fútbol español que actualmente forma parte del cuerpo técnico del Fútbol Club Ascó.
Joan Baldoví i Roda, (1958-) es un político español de ideología valencianista, militante del Bloc Nacionalista Valencià.

Otros
Roda, pieza frontal de la quilla que sube hacia arriba dándole forma a la proa. 
A Roda, es un grupo de música tradicional gallega.
Samba de roda es una variante de la música de samba de tipo más tradicional, de origen en el estado brasileño de Bahía, probablemente en el .
Poema de Roda en honor de Ramón Berenguer IV, himno latino incompleto, aunque quizá solo le falten una o dos estrofas, con características épicas compuesto probablemente en Roda en 1149 o 1150 y que constituye un panegírico de Ramón Berenguer IV.
Códice de Roda, manuscrito en latín de fines del  (hacia 990).

Otros
La Roda